Une bretelle,  un court morceau de route ;
 Une bretelle est un moyen de fixation de vêtement qui passe sur l'épaule et s'utilise par paire.
 Une bretelle est une pièce de tissu qui sert à porter un outil lourd, une arme ou un instrument de musique, dans ce cas elle est souvent unique. L'accordéon est connu comme le piano à bretelle.

Liens externes